Andriivskiy Uzviz (Андріївський узвіз en ucraniano, «La cuesta de San Andrés») es una vía histórica de Kiev (Ucrania), que une la parte superior de la ciudad con las calles comerciales de Podil.

Origen del nombre
El nombre histórico de la calle es «Borichev Uzviz». Su nombre actual fue adoptado a finales del siglo XVIII, en honor a una iglesia recién construida llamada «Andriivska» («Iglesia de San Andrés»).

Historia
Andriivskiy Uzviz es hoy en día una calle-museo, un sitio muy turístico de la ciudad, donde han vivido y trabajado muchos personajes famosos del pasado: compositores, escritores, pintores, científicos... La calle alberga a menudo festivales, conciertos o exposiciones. Los locales de Andriivskiy Uzviz acogen muchos teatros, galerías de pinturas y estudios de pintores y escultores.

Referencias 
 Información sobre la calle (en ucraniano)
 Información sobre la calle (en ruso)

Véase también
 Museo de la calle Andriivskiy Uzviz

Calles de Kiev
Calles de Ucrania